Ehemaliges Bürgerspital steht für:

 Ehemaliges Bürgerspital (Poysdorf), Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Ehemaliges Bürgerspital (Stockerau), Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Ehemaliges Bürgerspital Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich